Die ITF Women’s Open Klosters 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Klosters. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 21. bis 27. Juni 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ITF Women’s Open Klosters 2021 fand am 20. und 21. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website von Tennis Klosters
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Klosters